Milazzo est un nom propre qui peut désigner :

Patronymes
 François Milazzo (1934-1967), footballeur français.
  (1887 -1930), chef mafieux de la famille Castellammaraise de Détroit.
 Hervé Milazzo (1975- ), footballeur français.
 Milazzo footballeur marocain du Raja de Casablanca
 Ivo Milazzo (1947- ), dessinateur de bande dessinée italien.

Toponymes
 Milazzo est une ville de la province italienne de Messine, sur la côte nord-est de la Sicile.

Voir aussi 

 Bataille de Milazzo

Homonymie de patronyme